Friedrich von Kielmansegg ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Kielmansegg (1768–1851), hannoverscher General der Infanterie
 Friedrich von Kielmansegg (Drost) (1728–1800), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Friedrich Christian Kielman von Kielmansegg (1639–1714), Diplomat, Dompropst in Hamburg und Domherr in Lübeck